Порту-Франку:

 Порту-Франку — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Порту-Франку — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мараньян.